Антиок има више значења:
 Антиок (Калифорнија)
 Антиок (Илиноис)
 Антиок (Охајо)
 Антиохија